{{DISPLAYTITLE:(20062) 1993 QB3}}

A (20062) 1993 QB3 egy marsközeli kisbolygó. Eleanor F. Helin fedezte fel 1993. augusztus 20-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20001–20500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói